Сергей Михайлович Саядов (род. , , Грузинская ССР) — общественный деятель, , руководитель проекта армянской Интернет-энциклопедии фонда «Хайазг», исполнительный директор РРОО "Нахичеванская-на-Дону армянская община (г. Ростов-на-Дону).

Биография 
Сергей Саядов родился  года в г. Тбилиси Грузинской ССР.

Учился в 66-ой средней школе г. Тбилиси.

В 1977 году окончил исторический факультет Ростовского государственного университета.

Работал на освобождённой комсомольской работе в г. Ростове секретарём комитета ВЛКСМ Культпросветучилища. Преподавал историю Отечества и спецкурсы.

Являлся диссертантом Института Истории АН Армении.

С 1980 по 1983 год, работая в архивах ЦГАДА, ЦГАЛИ, выявил и ввёл в научный оборот первоисточники и архивные материалы по теме диссертационной работы (Обзор выявленного архивного материала был опубликован в книге «Глинка С. Н. От русской истории к истории армянского народа».

С 1983 года по семейным обстоятельствам не смог продолжить научную работу в Институте Истории АН Армянской ССР.

Долгое время работал в системе фармдистрибуции — директором ООО «Медина», а затем директором ЗАО «Фармацевт».

В 2007 г. — руководитель проекта Общеармянского культурно-просветительского фонда «Хайазг» (Ростов-на-Дону, Россия).

Занимается вопросами этноэкологии армянского народа.

Исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

Сочинения 
 «Тифлисские Ведомости» об Армении и армянах // Историко-филологический журнал АН Арм. ССР. 1983. № 2-3. С. 212—223.
 Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических времён Армении. / Автор-составитель С. М. Саядов. Ростов н/Д. 2003. с.246 (Серия «История Армении в России». Вып. 1).
 Лазаревы и история армянского народа // Вторые Лазаревские чтения по истории армян России (25-27 ноября 2003 г., Москва). М., 2006. С. 191—200. ISBN 5-901599-49-7
 Сергей Глинка — от русской истории к истории армянского народа // Третьи Лазаревские чтения по истории армян России (3-6 июня 2006 г., Москва)
 Работы С. Н. Глинки по истории Армении в азербайджанской историографии (обзор интернет-изданий) // Вестник общественных наук Национальной АН Республики Армения. № 2(616), 2006.
 Глинка С. Н. От русской истории к истории армянского народа. Ер.: Изд-во «Гитутюн» НАН РА. 2006. 240 с.
 Углубление русско-армянских культурных связей в первой трети XIX в. // Гуманитарий. История и общественные науки. Сб. научных трудов. Вып. 4. М.: МПГУ им. Шолохова. 2007. С. 125—134/
 Русско-армянские культурные связи в истории России первой трети XIX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008.
 Русско-армянские культурные связи в истории России первой трети XIX в.: Дис … канд. ист. наук. М., 2008
 Деятельность Аргутинского Долгорукова в контексте геополитики России на Кавказе / Известия Ростовского областного музея краеведения, Выпуск 17, 2009.
 Иван Лазарев и переселение армян в российские пределы // Материалы межрегиональной конференции «Деятельность И. Аргутинского-Долгорукого в контексте геополитики России на Кавказе» (к 230-летию переселения армян из Крыма на Дон). Ростов н/Д: ГУК РО «Ростовский городской музей краеведения», 2010. С. 23-32.
 Гуманитарный проект «Нахичеванской-на-Дону армянской общины» — армянская электронная энциклопедия «Хаяазг» / Армяне юга России: история, культура, общее будущее: материалы Всероссийской научной конференции (30 мая — 2 июня 2012 г., Ростов-на-Дону)
 Армянская электронная энциклопедия «Хайазг»
 Арменоведение в России: историографический очерк. Второй международный арменоведческий конгресс «Арменоведение и вызовы современности». Ереван, 2013. Доклады пленарных заседаний с.44 — 79
 У истоков русского арменоведения: историографический обзор. Ереван: Издательство ЕГУ. 2015
 С. Н. Глинка — историк армянского народа: историография вопроса / Армяне Юга России: история, культура, общее будущее: материалы II Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26-28 мая 2015 г.) / [отв. ред. акад. Г. Г. Матишов]. — Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. С291-298. ISBN 978-5-4358-0106-4
 Оценка сочинений С. Н. Глинки по истории Армении в русской и армянской историографии // Հայագիտության հարցեր։ Հանդես 2015, 2 (5). С.52-65 ISSN 1829-4030
 Лазаревский институт восточных языков — центр арменоведения в России // «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 19-28
 С. Н. Глинка: у истоков исторического арменоведения / Научная мысль Кавказа. 2015, № 3, с. 145—152. ISSN: 2072-0181
 Интернет-энциклопедия «Хайазг» и вопросы консолидации интеллектуального сообщества армянской диаспоры
 К вопросу о генезисе армянской историографии (по материалам книги «Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа») /Международная научная конференция «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность». М., 13.09. — 17.09. 2016
 Книга «Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа» и её роль в становлении русской школы арменоведения: историко-археографические очерки // Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа: научно-справочные материалы. Репринтное издание. Ереван. 2014
 Лазаревы — представители политической элиты Российской империи: / Армяне в истории и культуре России XVIII—XX вв. : материалы Международной научной конференции (Москва — Пушкино, 26-28 октября 2016г) / [отв. Ед. П. М. Петров, Т. И. Любина]. — Ростов н/Д; Изд-во «Foundation», 2016, с. 240—247. ISBN 978-5-4376-0156-3
 Иван Лазаревич Лазарев в истории русско-армянских отношений // Вопросы арменоведения, Ереван, 2016, № 3, с. 25 — 35.
 К вопросу об истоках армянской историографии и словесности: аналитический обзор книги «Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа».
 Туркманчайский мирный договор — завершающий этап процесса присоединения Восточной Армении к Российской империи / Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события: сборник научных статей / редкол.: Н. Н. Мезга (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский облисполком, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. С. 104—111. ISBN 978-985-577-392-5
 Становление русской школы арменоведения в советской историографии.
 Становление арменоведения в России в первой трети XIX века. Вопросы историографии и источниковедения: монография․
 Sayadov, S. M. S.N. Glinka and his works on the history of the Armenian people in Russian and Armenian historiography// Bylye Gody. 2018. — V. 50, — № 4. — P. 1471—1482

Автор-составитель 
Автор-составитель репринтного издания
 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа (часть I). Ереван, изд. ЕГУ. 2014. ISBN 978-5-8084-1912-4
 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа (часть II). Ереван, изд. ЕГУ. 2016. ISBN 978-5-8084-2018-2
 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа (часть III). Ереван, изд. ЕГУ. 2016.ISBN 978-5-8084-2019-9

Достижения 
 Кандидат исторических наук (2008)
 Действительный член МАНЭБ (2009)

Награды 
 Медаль «Уильям Сароян» (2012)
 Почётная грамота Законодательного Собрания Ростовской области (2015)
 Знак отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону» (2016)
 Памятная медаль «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» (2016)
 Памятный знак «80 лет Ростовской области» (2017)
 Памятная медаль премьер-министра Республики Армения (2018)
 Благодарность Губернатора Ростовской области (2018)
 Почетная грамота Председателя городской Думы-главы города Ростова-на-Дону (2018)
 Благодарность Главы Администрации города Ростова-на-Дону (15.09.2020)

Видео 
 Искатели: Клад-призрак
 Презентация ХАЙАЗГ на телеканале Кентрон
 ААЦ СУРБ АСТВАЦАЦИН 145-летие и 233-летие с. Большие Салы
 Sergey Sayadov — Tsagumov hayer; 
 Выступление в Православной духовной семинарии
 Программа ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ. Россия-24 Дон
 Возложение цветов в честь памяти жертв землетрясения 7 декабря 1988 г. Ростов-на-Дону
 Установление памятника Екатерины II
 Еще одна награда нашла своего героя
 Ավանեսովի «Դարից դար» կտավը Հայաստանում է` վերականգնման նպատակով
 
 «ИЗ ВЕКА В ВЕК» УВИДИТ МИР
 Отчет «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
 Презентация книги «Беседы с Гарегином НЖДЕ»
 Помним Гордимся Наследуем
 Барев 26.10.2015
 ՀԱՏՈւԿ ԹՂԹԱԿԻՑ HATUK TXTAKIC — Դոնի Նախիջեւանի հայ համայնքը
 Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Դոնի Ռոստովի տարածաշրջանի հայկական համայնքի պատվիրակությանը
 Участие в программе «Уха из петуха»

Примечания

Ссылки 
 «При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается…»
 Сергей Саядов: «Пролетарскому» району Ростова-на-Дону нужно вернуть прежнее название — «Нахичеванский район»
 «Hayazg.info»: Все об армянах на русском языке
 Презентация проекта энциклопедии в ЕГУ
 Advisory board under RA Minister of Diaspora holds session
 «Hayazg.info»: Все об армянах на русском языке
 II-ой Международный конгресс «Арменоведение и вызовы современности»(Ереван 17.10.2013)
 С ИНТЕРЕСОМ К АРМЯНСТВУ И АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ
 Новая книга «Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа». Составитель Саядов С. М.
 «Хайазг» — энциклопедия армянского мира // Еркрамас, 15.01.2010